Первый дивизион 1947/1948 — 45-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 7 сентября 1947 года и закончился 23 июня 1948 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1947/1948
Бельгия
Бельгия
1947 год в Бельгии
Спорт в Бельгии в 1948 году